The Devil est le titre de plusieurs films :

 The Devil réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1908.
 The Devil réalisé par Reginald Barker et Thomas H. Ince, sorti en 1915.
 The Devil réalisé par James Young, sorti en 1921.
 The Devil réalisé par Marcello Zamarripa, sorti en 1996.
 The Devil réalisé par Jean-Gabriel Périot, sorti en 2012.